glabella – część tarczy głowowej trylobitów
 gładzizna (łac. glabella) – część czaszki